1968 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т восемь — может означать:

 1968 — натуральное число между 1967 и 1969.
 1968 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1968 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1968 год в литературе

В искусстве 
 1968 год в кино
 1968 год в театре
 1968 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1968 год в музыке

В науке 
 1968 год в науке